Ponte di Ferro è un toponimo frequentemente utilizzato. Tra gli esempi:

Ponti
Ponte sul fiume Cecina, ponte stradale del comune di Pomarance in provincia di Pisa, anche chiamato Ponte di Ferro.
Ponte sul fiume Irminio, ponte ferroviario a Ragusa, chiamato Ponte di Ferro dai ragusani.
Ponte dell'Industria, ponte ferroviario a Roma, chiamato Ponte di Ferro dai romani.
Ponte Maria Teresa, storico ponte sul Po a Torino, chiamato Ponte di Ferro dai torinesi.

Città e paesi
Ponte di Ferro, frazione del comune di Sant'Anastasia nella città metropolitana di Napoli.